Saint-Laurent-des-Bois, commune française de l'Eure
 Saint-Laurent-des-Bois, commune française de Loir-et-Cher